Реция — самая западная из дунайских провинций Римской империи, входившая в состав италийского диоцеза.
 (528) Реция — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу C.